Девериа — фамилия:

 Девериа, Ашиль (1800—1857) — французский художник, акварелист и литограф.
 Девериа, Шарль-Теодюль (1831—1871) — французский египтолог.
 Девериа, Эжен (1805—1865) — французский художник.